Дхокар, дхо, ধ — согласная буква бенгальского алфавита четвёртой варги. Обозначает придыхательный звонкий альвеолярный взрывной согласный /dh/. Используется также в ассамской письменности.

Лигатуры:
 ধ্ন = ধ + ন
 ধ্ব = ধ + ব
 ধ্ম = ধ + ম
 ধ্য = ধ + য
 ধ্র = ধ + র

В алфавите Брайля обозначается как . В юникоде U+09A7.

История 
ধ происходит от буквы сиддхам , и отличается тем же отсутствием сплошной горизонтальной черты, что и соответствующая буква в деванагари, ध.

Примечания 

Бенгальский алфавит